Abbrennen steht für:

 Abbrennen (Kochen), eine Zubereitungsart beim Kochen
 Materialverlust auf Metalloberflächen, siehe Abbrand (Metallurgie)

Siehe auch:
 Abbrand
 Abflämmen